Marenco ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Marenco SDB (1853–1921), Ordenspriester und römisch-katholischer Erzbischof
 José Dionisio Marenco Gutiérrez (* 1946), von 2005 bis 2009 Bürgermeister von Managua
 Mario Marenco (* 1933), italienischer Architekt, Designer, Humorist und Schauspieler
 Romualdo Marenco (1841–1907), italienischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
Kopter SH09, vormals Marenco SwissHelicopter SKYe SH09
Marengo